Ernesto Apuzzo – allenatore di calcio e calciatore italiano
Francesco Saverio Apuzzo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Stefano Apuzzo – politico italiano